Кератин-14 () – білок, який кодується геном KRT14, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 472 амінокислот, а молекулярна маса — 51 561.

Належить до великої родини кератинів — структурних білків цитоскелету.

Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Кератини